Вогульское — название ряда географических объектов:

 Вогульское — водохранилище в городе Верхний Тагил Свердловской области;
 Вогульское — озеро в Свердловской области, в левобережье реки Тавда.

См. также 
 Вогульская — гора в Свердловской области
 Вогулка